Ива́н Тимофе́евич Гончаро́в:
 Гончаров, Иван Тимофеевич (1913—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гончаров, Иван Тимофеевич (1920—1945) — капитан, Герой Советского Союза.